Муба́рак (Мбарек) Раби́ (; , , провинция Беррешид, область Касабланка — Сеттат, Марокко) — марокканский арабоязычный писатель, романист и новеллист.

Биография 
Мубарак Раби родился в 1935 или 1938 году в  (область Касабланка — Сеттат), недалеко от Касабланки. Изучал философию, психологию, социологию. Доктор психологических наук (1988). На протяжении ряда лет был деканом факультета литературы и гуманитарных наук в университете Мухаммеда V в Рабате. Один из основателей Союза писателей Марокко.

Творчество 
Мубарак Раби написал несколько сборников рассказов: «Госпожа Судьба» (, 1969), «Кровь и дым» (, 1975) и «Странствие любви и жатвы» (, 1983). Его перу принадлежат романы: «Добрые люди» (, 1971; переведён на русский в 2019), «Товарищество оружия и луны» (, 1976), «Зимний ветер» (, 1977), этот роман, по мнению Всеобщего союза арабских писателей входит в список ста лучших современных арабских романов.

В своих романах Мубарак Раби с точностью передаёт реалии городской и сельской жизни Марокко, рисует образы людей из разных социальных слоев, описывает магические обряды и поклонение культу местных святых. Большое общественное признание заслужили его романы «Луна своей эпохи» (, 1983), «Созвездие Фортуны» (, 1990), трилогия «Дарб Султан» (, по названию старого квартала Касабланки; 1999), сборники рассказов «Разбитый кристалл» (, 1996), «От Запада для Востока» (, 2002) и романы «Горные хроники» (, 2003), «Белые люди» (, 2011), «Любовь к февралю» (, 2014), «Нить души» (, 2015), которая вошла в длинный список премии «Книга шейха Зайда» 2016 года, и «Снайпер и дворец» (, 2017).

Мубарак Раби также написал более двенадцати книг для детей. Автор сборников очерков о детской психологии под названием «Эмоции ребенка» (; 1984, 2-е изд. — 1991), «Детские страхи и их связь с социальной средой» (, 1991) .

Произведения Мубарака Раби переводились на английский, испанский, голландский и китайский языки.

Литературные премии 
Мубарак Раби является лауреатом многочисленных марокканских и арабских литературных наград за романы и сборники рассказов, таких как  за за новеллистику (2006),  за арабскую художественную литературу (2008). Роман «Нить души» (2015) вошел в длинный список престижной  2016 года.

Примечания 

Арабские писатели
Персоналии:Марокко